Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2011 проводился с 14 по 20 февраля 2011 в городе Перт.

В чемпионате принимало участие 8 команд.

Победитель чемпионата получал право как женская сборная Шотландии выступать на , который состоялся в марте 2011 в городе Эсбьерг (Дания).

Победителями чемпионата стала (впервые в своей истории) команда скипа Анны Слоун, победившая в финале команду скипа Ханны Флеминг. Бронзовые медали завоевала команда скипа Джеки Локхарт.

Одновременно и там же проходил чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2011.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в двухраундовый тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.

Тай-брейк

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 19 февраля, 14:30

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал. 19 февраля, 19:30

Финал. 20 февраля, 11:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 2011 Scottish Women - Royal Caledonian Curling Club (веб-архив)

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2011

Спорт в Шотландии в 2011 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди женщин
Февраль 2011 года